Колонија Флорес има више значења:

 Колонија Флорес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Флорес (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику